Sierniki est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Sierniki, dans le powiat de Kościan ;
 du village de Sierniki, dans le powiat d'Oborniki.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Sierniki.